Le mot canister est un emprunt à l'allemand Kanister qui est lui-même issu de l’italien canistro « panier », du latin canistrum, emprunt au grec kánistron « panier en osier.» L'argot américain can que l'on retrouve dans « jerrycan » est une abréviation de l’anglais canister, dont le sens a influencé l'allemand. Le mot peut renvoyer à : 
 Canister, à l'origine, un panier fait de roseaux tressés ;
 Canister, maintenant et communément, tout conteneur de forme à peu près cylindrique ou un conteneur robuste utilisé pour des largages de biens en parachute ;
 Canister, absorbeur de gaz.
 Obus canister, obus antipersonnel utilisant de la mitraille ou des fléchettes.

Notes et références